El término lengua secreta puede referirse a:
 Un código criptográfico, diseñado específicamente para transmitir información ocultando su contenido.
 Un juego de lenguaje, o sistema de manipulación de las palabras habladas para hacerlas incompresibles al oído no entrenado.
 Una lengua ceremonial o forma especial de una lengua litúrgica, en casos donde los iniciados han aprendido la lengua.
 Cant (lengua), también llamado criptolecto.
 Antilengua, un tipo de criptolecto estudiado por M. A. K. Halliday.
 Argot